Lepus, a nyúlfélék családjába tartozó nem
 Lepus, az erdélyi Aranyoslápos község másik elnevezése
 Nyúl csillagkép, latin neve